Aribert est un nom propre qui peut faire référence à :

Anthroponyme 
Aribert est un anthroponyme d'origine germanique composé de l'élément ari, dérivé du proto-germanique *harjaz (« armée, troupe »), et de l'élément bert, dérivé du proto-germanique *berhtaz (« brillant »). Diffusé en Italie par les Lombards autour des , l'anthroponyme Aribert (en italien : Ariberto) est à l'origine du patronyme italien Ariberti. 

Il fut notamment porté par : 

Par ordre chronologique:
 Aribert (mort en 661), roi des Lombards sous le nom d'Aribert I ; 
 Aribert (mort en 712), roi des Lombards sous le nom d'Aribert II ; 
 Aribert, archevêque de Narbonne (fl. 768) ; 
 Aribert, archevêque d'Embrun (milieu du ) ; 
 Aribert, archevêque d'Embrun sous le nom d'Aribert II (fl. 878) ; 
 Aribert (mort en 1045), archevêque de Milan ; 
 Aribert, évêque de Vicence (fl. 1164–1177).

Prénom 
Aribert est un prénom porté essentiellement dans le monde germanophone, bien que peu courant de nos jours. 

Il fut notamment porté par : 

Par ordre alphabétique:
 Aribert Grimmer (1900–1963), acteur allemand ; 
 Aribert Heim (1914–1992), médecin autrichien SS ; 
 Aribert Mog (1904–1941), acteur allemand ; 
 Aribert Reimann (né en 1936), compositeur et pianiste allemand ; 
 Aribert Wäscher (1895–1961), acteur allemand ; 
 Aribert von Anhalt (1864–1933), prince allemand.

Patronyme 
Aribert est un patronyme. En France, ce nom de famille peu fréquent se rencontre surtout dans le département de l'Isère. 

Il est notamment porté par : 
 Christophe Aribert (né en 1971), chef cuisinier français.

Notes et références

Variantes 
 
 
  (forme savante)

Prénom germanique
Homonymie de prénom
Prénom allemand
Homonymie de patronyme
Patronyme français

en:Aribert